Bonriki ist eine Insel im Distrikt South Tarawa des Atolls Tarawa. Sie liegt am östlichen Ende des Hauptatolls des Inselstaates Kiribati. Der gleichnamige Ort liegt im Nordwesten der Insel. Die langgestreckte Insel schließt im Westen  Bikenibeu ein. Bikenibeu ist auch der größte Ort der fünf Orte der Insel.

Auf Bonriki befindet sich auch der Internationale Flughafen Bonriki.

Nördlich der Insel Bonriki liegt die ebenfalls noch zum Distrikt South Tarawa gehörige Insel Tanaea und ein paar kleinere Nebeninseln. Die nächste Insel weiter nördlich, Buota, gehört bereits zum mehr ländlich geprägten Distrikt North Tarawa. Im Westen folgt die Nachbarinsel Eita, mit der Bonriki über einen Straßendamm verbunden ist.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Ort in Kiribati
Insel (Australien und Ozeanien)
Insel (Pazifischer Ozean)
Insel (Gilbertinseln)
Tarawa